Педуцей () — назва номену у Стародавньому Римі. Відомі представники:
 Тит Педуцей (; I століття до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки, консул-суффект 35 року до н. е..
 Квінт Педуцей Присцін (lang-la|Quintus Peducaeus Priscinus) — політичний і державний діяч часів Римської імперії, ординарний консул 93 року.
 Марк Педуцей Сеніан () — політичний і державний діяч часів Римської імперії, консул-суффект 89 року.
 Марк Педуцей Присцін () — політичний і державний діяч часів Римської імперії, ординарний консул 110 року.
 Марк Педуцей Стлога Присцін () —  політичний і державний діяч часів Римської імперії, ординарний консул 141 року.